Sundown steht für:

 Filme
 Sundown (1988), Spielfilm von Anthony Hickox
 Sundown – Geheimnisse in Acapulco (2021), Spielfilm von Michel Franco
 Waffenschmuggler von Kenya (1941), Spielfilm von Henry Hathaway

 Musikalben
 Sundown der schwedischen Band Cemetary
 Sundown des kanadischen Sängers Gordon Lightfoot
 Sundown des britischen Sängers Lonnie Donegan
 Sundown der britischen Popband S Club 8
 Sundown des US-amerikanischen Sängers Richard Marx
 Sundown der US-amerikanischen Band Fireball Ministry

 Sportvereine
 Mamelodi Sundowns, ein südafrikanischer Fußballverein
 Manzini Sundowns, ein Fußballverein aus Eswatini

 Geographische Objekte
 Sundown-Nationalpark im australischen Bundesstaat Queensland
 Freibad Sundown Beach im Kölner Stadtteil Esch/Auweiler
 Sundown town, ehemalige Städtebezeichnung in den Vereinigten Staaten

 Musikgruppe
 Sundown (Band)  gothic metal band (1997–1999)
 
 Siehe auch
 Sundowner, ein alkoholisches Getränk